

Cinema 
 Il prete (Priest) – film del 1994 diretto da Antonia Bird
 Priest – film del 2011 diretto da Scott Charles Stewart

Persone 
 Cherie Priest (1975) – scrittrice statunitense
 Christopher Priest (1943) – scrittore di fantascienza britannico
 Damian Priest (1982) – wrestler portoricano
 Graham Priest (1948) – filosofo britannico
 Lee Priest (1972) – culturista australiano
 Maxi Priest (1961) – cantautore britannico

Altro 
 Priest – manhwa di Hyung Min Woo
 M7 Priest – nome informale di un semovente statunitense della seconda guerra mondiale